

Партизанська — станція Московського метрополітену (до 2005 — «Ізмайлівський парк» і до 1963 «Ізмайлівська»).

Партизанська — станція Мінського метрополітену